«Врата ада» () — фильм японского режиссёра Тэйноскэ Кинугасы 1953 года.

Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и костюмы. Главный приз «Каннского кинофестиваля 1954».

Сюжет 
Период Хэйан, XII век. В 1159 году, во время попытки переворота, преданный сёгуну самурай Морито Эндо помогает бежать из города придворной даме и влюбляется в неё. После подавления переворота самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды, но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна. Самурай не оставляет своей цели и просит женщину бросить мужа, что приводит к трагическому концу — она соглашается помочь Морито убить мужа. Пробравшись в спальню и нанеся в темноте удар мечом, Эндо понимает, что женщина предпочла погибнуть сама, но не предать мужа.

В ролях 

Фильмы Японии 1953 года
Фильмы кинокомпании «Дайэй»
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Тэйносукэ Кинугасы